Barbé ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Barbé († 1564), franko-flämischer Komponist, Kapellmeister und Kleriker der Renaissance
 François Barbé-Marbois (1745–1837), französischer Politiker
 Koen Barbé (* 1981), belgischer Radrennfahrer
 Marc Barbé (* 1961), französischer Schauspieler